Forum har flere betydninger:

 Forum − torv, plads
 Forumteater - et skuespil der danner udgangspunkt for en debat og interaktion med forummet (publikum)
 Forum København − en bygning i København
 Forum Station − en metrostation placeret i tilknytning til bygningen
 Forum Horsens − en indendørs arena i Horsens
 Forum.dk − en dansk hjemmeside
 Debatforum
 Forum (Bryndum Sogn) − en bebyggelse nær Esbjerg
 Rosinante & Co − et forlag også kendt under navnet Forum
 CASA Arena Horsens − et stadion også kendt under navnet Forum Horsens Stadion
 Forum Pacis − et kejserforum i Rom
 Forumlund − en landsby mellem Esbjerg og Varde

Fora er en bøjningsform af forum:
 Fora (oplysningsforbund) - et oplysningsforbund.